Oswaldo López Arellano, een Hondurese politicus
 Oswaldo Cruz, een Braziliaanse bacterioloog, epidemioloog en arts
 Oswaldo Guayasamín, een Ecudoriaanse kunstschilder en beeldhouwer
 Oswaldo Ibarra, een Ecuadoraanse voetballer
 Oswaldo Luizar, een Peruaanse politicus
 Oswaldo Mackenzie, een Colombiaanse voetballer
 Oswaldo Payá, een Cubaanse activist
 Oswaldo Piazza, een Argentijnse voetballer
 Oswaldo Ramírez, een Peruviaanse voetballer
 Oswaldo Sánchez, een Mexicaanse voetballer